Volleyball Nations League 2019 steht für:

 Volleyball Nations League 2019 (Frauen)
 Volleyball Nations League 2019 (Männer)